Rogue Island ist der Name mehrerer Inseln:

 in den Vereinigten Staaten:
 Rogue Island (Maine)
 Rogue Island (Accomack County, Virginia)
 Rogue Island (Northampton County, Virginia)

 in Bermuda:
 Rogue Island (Bermuda)